Climati ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Climati (1931–2015), italienischer Kameramann und Regisseur
 Carlo Climati (* ?), italienischer Musikjournalist